Volkswagen 1500 puede referirse a:

 Volkswagen Tipo 3, automóvil del segmento D producido entre 1961 y 1973, popularmente llamado Volkswagen 1500;
 Dodge 1500, automóvil de segmento C producido en Argentina entre 1971 y 1990, también llamado Volkswagen 1500;
 Volkswagen Tipo 1, automóvil del segmento A producido entre 1938 y 2003, a veces llamado Volkswagen 1500;
 Volkswagen Karmann Ghia, automóvil del segmento C producido entre 1955 y 1975, a veces llamado Volkswagen 1500.

1500